William Henry Beatty ist der Name folgender Personen:

 William Henry Beatty (1838–1914), US-amerikanischer Jurist, siehe William H. Beatty 
* William Henry Beatty (Jurist, 1933) (1833–1912), kanadischer Jurist